DSE () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 6-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 958 амінокислот, а молекулярна маса — 109 773.

Кодований геном білок за функцією належить до ізомераз. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 6

Некатегоризовані білки